Bendoszka Mała (1038 m) – wzniesienie w Beskidzie Żywieckim, w grupie Wielkiej Raczy. Nie znajduje się jednak w głównym grzbiecie Wielkiej Raczy, lecz w bocznym, który odgałęzia się od Bani i biegnie w północnym kierunku poprzez przełęcz Przegibek, Bendoszkę Wielką, Praszywkę Małą i Praszywkę Wielką. Bendoszka Mała znajduje się po zachodniej stronie przełęczy Przegibek. Jej południowe, zachodnie i północne stoki są zalesione i opadają do doliny Ciapkowego Potoku, na wschodnich, łączących ją z grzbietem powyżej przełęczy Przegibek znajdują się pola i domy osiedla Przegibek.

Przypisy 

Polskie szczyty Beskidu Żywieckiego
Grupa Wielkiej Raczy